Лоуренс Марк "Лори" Уайзфилд (, род. 27 августа 1952 года, Лондон, Англия) — британский гитарист, наиболее известный по своей работе в группе Wishbone Ash с 1974 по 1980-е года.

Ранняя карьера 

До своего пребывания в Wishbone Ash Уайзфилд выступал с прогрессив-рок-группой Home. Группа выпустила три альбома на лейбле Columbia Records в период с 1971 по 1974 год. Другой участник Home, Клифф Уильямс, получил известность в AC/DC.

Wishbone Ash 

Уайзфилд присоединился к Wishbone Ash до выхода их альбома 1974 года There's the Rub, но в конце концов покинул группу в середине 1980-х после выхода Raw to the Bone.

После Wishbone Ash 
После своего ухода из Wishbone Ash Уайзфилд продолжил выступать с Тиной Тёрнер, Джо Кокером и Роджером Чэпменом.

We Will Rock You 

В 2002 году Уайзфилд присоединился к музыкальному составу группы We Will Rock You. Помимо живого выступления с мюзиклом, Уайзфилд появился на записи 2002 года и сопровождал выступление на вечеринке 2002 года во дворце в честь Золотого юбилея Елизаветы II.

Уайзфилд регулярно был участником гастролирующей группы Тины Тёрнер.

Уайзфилд в настоящее время является участником группы Snakecharmer, наряду с бывшими участниками Whitesnake & Thunder.

Дискография

Вместе с Home 
 Pause for a Hoarse Horse (1971)
 Home (1972)
 The Alchemist (1973)
 Live BBC Sessions 1972-73 (2000)

Вместе с Wishbone Ash 
 There's the Rub (1974)
 Locked In (1976)
 New England (1976)
 Front Page News (1977)
 No Smoke Without Fire (1978)
 Live in Tokyo (1979)
 Just Testing (1980)
 Live Dates 2 (1980)
 Number the Brave (1981)
 Twin Barrels Burning (1982)
 Raw to the Bone (1985)

Вместе с Snakecharmer 
 Snakecharmer (2013)
 Second Skin (2017)

Вся дискография по годам 
 Home — Pause for a Hoarse Horse (1971)
 Home — Home (1972)
 Home — The Alchemist (1973)
 Wishbone Ash — There's the Rub (1974)
 Wishbone Ash — Locked In (1976)
 Wishbone Ash — New England (1976)
 Wishbone Ash — Front Page News (1977)
 Wishbone Ash — No Smoke Without Fire (1978)
 Wishbone Ash — Live in Tokyo (1979)
 Wishbone Ash — Just Testing (1980)
 Wishbone Ash — Live Dates 2 (1980)
 Wishbone Ash — Number the Brave (1981)
 Wishbone Ash — Twin Barrels Burning (1982)
 Wishbone Ash — Raw to the Bone (1985)
 Home —  Home Live BBC Sessions 1972-1973 (2000)
 Snakecharmer — Snakecharmer (2013)
 Snakecharmer — Second Skin (2017)

Примечания 

Гитаристы
Бэк-вокалисты